

Persone 
 Francesco Paolo Di Blasi (1753-1795) – nobile patriota giurista e politico italiano
 Giovanni Evangelista Di Blasi (1720-1812) –  storico e monaco benedettino italiano
 Salvatore Maria Di Blasi (1719-1814) – archivista e bibliotecario italiano

Altro 
 108201 Di Blasi – asteroide della fascia principale
 Di Blasi –  casa costruttrice di ciclomotori, biciclette e tricicli pieghevoli,

Pagine correlate 
Blasi
De Blasi